«Пикник у Висячей скалы» — роман Джоан Линдси 1967 года и его экранизации:

 Пикник у Висячей скалы (фильм) — фильм Питера Уира 1975 года.
 Пикник у Висячей скалы (телесериал) — мини-сериал Showcase 2018 года.